Hay nueve municipios de Albion en Estados Unidos y uno en Canadá:

 el municipio de Albion, en el estado de Arkansas;
 el municipio de Albion, en el estado de Dakota del Norte;
 dos en el estado de Iowa:
 el municipio de Albion, en el condado Howard;
 el municipio de Albion, en el condado de Butler;
 el municipio de Albion, en el estado de Indiana;
 tres en el estado de Kansas:
 el municipio de Albion, en el condado de Barton;
 el municipio de Albion, en el condado de Reno;
 el municipio de Albion, en el condado de Republic;
 el municipio de Albion, en el estado de Minnesota.

 Municipio de Albión en Ontario, Canadá.